Volčja Jama (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje
 Volčja Jama (Šmartno pri Litiji), een plaats in de Sloveense gemeente Šmartno pri Litiji